Le Mans Cité Chanson est un concours musical se déroulant dans la ville du Mans, chaque année depuis 1994.

Description 
Le principe est de faire se produire des artistes amateurs à différents endroits de la ville pendant environ deux mois. À ce jour, différentes scènes sont représentées : Tremplin de la chanson francophone, tremplin Interprètes, tremplin ré-Interprètes, Tremplin des musiques dites actuelles amplifiées « Electric'cité » ou encore la nouveauté 2007, le tremplin Slam. La "carte de visite" du festival est reconnue au niveau national. Ce sont environ  de toute la France qui viennent dans la ville pour se faire auditionner durant les deux mois de compétition. Les finales qui honorent les lauréats se déroulent dans la seconde moitié de mars dans les salles de spectacle des Saulnières (600 places) et au Palais des congrès et de la culture du Mans (1500 places).

Au fil des années, différents lauréats se sont illustrés sur la scène nationale. Parmi eux, on trouve Jeanne Cherhal, Sanseverino (les voleurs de poules), Emmanuel Moire, Les Blaireaux, Gérald Genty, Presque Oui,   Imbert Imbert, Le petit dernier, Matthieu Côte, Katrin Waldteufel, Aël, le Lutheron, Le Larron, Matthieu Bouchet, Frédéric Fromet,    Askehoug, Eveline Gallet, Yoanna, Sarah Olivier, Orlando... Les gagnants disposent également de représentations « privilégiées » sur les spectacles et organisations de la ville. Ils réalisent des premières parties et de jolies affiches partagées avec des professionnels du milieu. Ils apparaissent surtout dans les festivals Bebop, ou au Forum Jeune.

Ce tableau, quoique incomplet surtout dans les premières années, tente de résumer le Palmarès du tremplin francophone.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 La ville du Mans

Concours de musique
Fondation en 1994
Musique au Mans